Grumello steht für:

Geographie: 

 Grumello Cremonese ed Uniti, Gemeinde in der Provinz Cremona in der italienischen Region Lombardei
 Grumello del Monte, Gemeinde in der italienischen Provinz Bergamo

Getränk: 

 Grumello (Wein), aus dem Gebiet von Veltlin in Norditalien